Турнир претендентов 2002 года («Challenge Mondial 2002») — соревнование по международным шашкам, в рамках которого был определён соперник чемпиона мира Алексея Чижова в матче, проведённом в 2003 году. Турнир проходил с 25-го июля по 15-е августа 2002 года в Якутске (Россия). Победителем турнира стал российский гроссмейстер Александр Георгиев. Российские шашисты заняли в турнире первые четыре места, дававшие право на участие без отбора в следующем чемпионате мира.

Ход и итоги турнира 
Турнир по регламенту проводился в два этапа. На предварительном этапе 32 участника в отборочном турнире по швейцарской системе в 11 туров должны были выявить семь финалистов. Первые четыре места в отборочном турнире поделили Александр Георгиев, Александр Гетманский, Рон Хёсденс и Сергей Носевич, набрав по 14 очков из 22 возможных. Ещё семь человек (Г. Валнерис, А. Гантварг, Р. Клерк, Ж.-М. Нджофанг, Г. Колесов, А. Кордье и В. Мильшин) набрали по 13 очков. Между ними был проведён дополнительный турнир в один круг с контролем времени 15 минут на партию и 10 секунд на каждый ход. С семью очками первое место в нём разделили Нджофанг, Клерк, Валнерис и Мильшин. Между ними были проведены два блиц турнира с контролем времени 10 минут на партию и 5 секунд на каждый ход. Все партии этих турниров закончились вничью. После чего выбывающий из турнира игрок был определён жребием. Из турнира по жребию выбыл Валнерис. Без отбора в финальный турнир был допущен экс-чемпион мира Александр Шварцман. Между восемью отобранными таким образом игроками был проведён турнир в один круг. Первое место в финале занял Александр Георгиев, второе место — Александр Гетманский. Между четырьмя игроками, поделившими 3-6 места был проведён дополнительный турнир, а затем ещё и дополнительный матч за 4-5 места между Мильшиным и Носевичем. С учетом дополнительных соревнований итоговая расстановка в финальной восьмёрке выглядит следующим образом:

Первое место — Александр Георгиев (Россия)

Второе место — Александр Гетманский (Россия)

Третье место — Александр Шварцман (Россия)

Четвёртое место — Владимир Мильшин (Россия)

Пятое место — Сергей Носевич (Белоруссия)

Шестое место — Роб Клерк (Нидерланды)

Седьмое место — Жан Марк Нджофанг (Камерун)

Восьмое место — Рон Хёсденс (Нидерланды)

Финальный турнир

Турнир за 3-6 места, 14.08.2002 г

Матч за 4-5 места

Таблица предварительного этапа

Дополнительный турнир

Литература 
 Турнир претендентов. Challenge Mondial 2002 // Горизонты шашек. — 2002 г. — № 7. — С. 3-4
 Александр Леман Птицын и его команда спасают ФМЖД // Шашечный мир. — 2002 г. — № 4/6 — С. 4 — 7

Примечания

Ссылки 
 Challenge Mondial Jakoetsk 2002 — таблицы и партии турнира на сайте Toernooibase Dammen KNDB

Соревнования по международным шашкам
Международные спортивные соревнования в Якутске